Massy ist der Name folgender Orte:
 Massy (Essonne), Stadt im Département Essonne, Frankreich
 Massy (Saône-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich
 Massy (Seine-Maritime), Gemeinde im Département Seine-Maritime, Frankreich
 Massy, Ortschaft in der Gemeinde Chavannaz im Département Haute-Savoie, Frankreich

Massy ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Massy (1877–1950), französischer Profigolfer
 Claude Massy (1927–2015), Schweizer Politiker 
 Sylvia Massy, US-amerikanische Musikproduzentin, Toningenieurin und Studiobesitzerin

Massy heißen folgende Personen:
 Albert II. (Monaco) (* 1958), u. a. Baron de Massy
 Anne-Pierre Coustard de Massy (1734–1793), französischer Offizier und Revolutionär
 Antoinette Grimaldi (Monaco) (1920–2011), u. a. Baronin von Massy, Schwester des Fürsten Rainier III. von Monaco
 Rainier III. (Monaco) (1923–2005), u. a. Baron de Massy

Siehe auch:
 Massi
 Massie
 Massee
 Masi